Viski kan avse:

 Viski, en spritdryck gjord på spannmål
 Erzsébet Viski, en ungersk kanotist

Se även

 Višķi (olika betydelser)